El término castillo (también el plural castillos) puede aludir, en esta enciclopedia:
 a un castillo;
 a Castillos, una ciudad en el departamento de Rocha, Uruguay;
 a Castillos, una serie filatélica;
 a Castillos, una localidad uruguaya del departamento de Soriano.